Альбойно делла Скала (; 1284, Верона — 29 ноября 1311, Брешиа) — правитель Вероны из династии Скалигеров.

Биография 
Альбойно был вторым сыном Альберто I делла Скала и Верди ди Сализзоле. В конце сентября 1298 году вступил в брак с  дочерью Маттео I Висконти. В 1304 году, после смерти брата Бартоломео стал правителем Вероны. Впервые в истории Вероны, Альбойно получил сразу звание народного капитана и падеста.

В своей внешней политике Альбойно традиционно для Скалигеров поддерживал партию гибеллинов.

В марте-апреле 1304 году Альбойно был приглашен выступить посредником в урегулировании конфликта между Падуей и Венецией. Однако он вступил в переговоры с падеста Падуи Боттичело Бонакольси. В результате их союза была создана антивеницеанская коалиция. 18 мая 1304 года Верона вступила в войну. Не смотря на это  Падуя через несколько месяцев потерпела поражение и была вынуждена подписать мир в Тревизо.

С 1305 года начался конфликт с представителями знатного гвельфского рода Эсте.
В мае 1305 года для борьбы с маркизом Феррары Аццо VIII д’Эсте Альбойно создал коалицию с Бонакольси, епископом Брешии и городами Мантуя, Парма и Кремона. В ноябре того же года Альбойно заключил союз с Гиберто да Корреджо для изгнания Аццо VIII из Модены, Реджио и из самой Феррары. Для закрепления союза Альбойно взял в жены дочь Гиберто 
В это же время была создана ещё более широкая коалиция в которую вошли Болонья, Реджиани и Модена (соглашение ратифицировано в феврале 1306 года).
Летом 1306 года после небольших стычек, Альбойно начал наступление в Феррарезе и вскоре вместе с Боттичело Бонакольси захватили Фикароло. После этого они двинули свои отряды на север, на помощь Маттео Висконти. В октябре 1306 года им удалось завоевать Бергантино. Хронисты Эсте указывают, что на стороне Альбойно сражались отряды из Брешиа, что свидетельствует о взаимоотношениях Скалигеров с этим городом ещё до того как он вошел во владения этой семьи.
В августе 1307 года военные действия возобновились уже в Кремоне, союзниками были захвачены Веронези и Мантовани. Однако в дальнейшем удача отвернулась от них и осенью того же года Эсте напали на Остилья.  Смерть Аццо VIII (31 января 1308 г.) привела к быстрому прекращению боевых действий. 3 и 15 марта 1308 года на переговорах в Монтегротто был заключен мир между противоборствующими сторонами. На этих переговорах наряду с Альбойно впервые принимал участие его младший брат Кан Гранде I. С этого момента братья совместно правят в Вероне.
Расширил свои границы до границ  Бергамо, присоединив к своим владениям Брешиа. Правление Альбойно делла Скала заложило основы для дальнейшего возвышения рода Скалигеров. Умер 29 ноября 1311 года.

Семья 
Альбойно делла Скала был женат два раза:
Первая жена Екатерина Висконти
Дети:
  (ум. 1340) — с 1316 года жена Роззардо III да Камино, с 1340 года жена Уголино Гонзага
 Амелия
Вторая жена
Дети:
 Мастино  — правитель Вероны (1329-1351).
 Альберто — правитель Вероны (1329-1352).
 Альбойна — монахиня

Предки 

</center>

Примечания

Ссылки 
 

Альбойно
Альбойно
Правители Европы XIV века